Planetarium Football Star, detto Footstar, è un videogioco per browser gratuito di tipo manageriale ispirato al calcio.
Il genere è MMOG, l'utente controlla un giocatore di calcio, lo allena e gioca con altri giocatori (controllati da altre persone o dal computer) al fine di ottenere successo. FootStar è stato aperto il 30 ottobre del 2006 e ora è attualmente alla trentottesima stagione. Il gioco è previsto per 66 paesi e 30 lingue differenti e ha al 2008 circa 30000 utenti.

FootStar è il secondo progetto del Planetarium Games team. È completamente gratis sebbene c'è un opzionale FS Fan che può essere comprato dopo la registrazione e consiste nel pacchetto Silver e pacchetto Gold. Non viene dato alcun tipo di vantaggio nel gioco, ma l'FS FAN dà una serie di opzioni extra e accesso e diversi aspetti del gioco. Con il Gold l'utente può allenare una squadra, col silver può al massimo fare l'assistente, oltre a seguire normalmente un calciatore.

Modalità di gioco 
La registrazione al gioco è controllata e approvata da un membro dello staff di Footstar. In genere si parla di GameMasters o Super-Moderatori. La validazione di tali moderatori viene fatta al fine di prevenire il cheating. Dopo il processo di validazione e registrazione, l'utente avrà l'opzione di scegliere il controllo di un giocatore con zero Skill, da una lista di giocatori disponibili. Ogni giocatore ha un nome specifico e una faccia, e non potranno essere cambiati in seguito.

Ogni giocatore (controllato da un utente o no) ha sue specifiche abilità, che, in caso di giocatori controllati da utenti, possono essere migliorate con l'allenamento. Le sessioni di allenamento si dividono in 3 lungo l'intero giorno. Alle 0:00, 8:00, 16:00.
L'utente può scegliere da un menu quale abilità allenare nelle suddette sessioni giornaliere.
Quando un'abilità viene allenata, migliora e si avrà lo scatto al livello successivo. All'inizio la skill di partenza è 0. La massimale è 20. E non si può andare oltre il 20.
Le skill condizionano la qualità del gioco del giocatore durante le partite, ovviamente. Le partite sono simulazioni vere di calcio, con tutte le regole implementate. I cartellini e gli infortuni non sono ancora al momento implementati, ma dalla stagione 7 sarà introdotto un nuovo motore di gioco che tratterà gli stessi.

Ogni giocatore può decidere se giocare in una squadra controllata da un umano, da un computer o nessuna delle due, giocando per il calcio amatoriale. Stare in una squadra vera controllata da un umano può potenzialmente aiutare un giocatore a migliorare più velocemente, in quanto ha un salario e un allenamento di squadra. Il salario per le squadre non umane è il minimo sindacale: 500€! Nelle umane ciò è contrattabile con l'allenatore.

Altre attività che l'utente può fare:
 Comprare oggetti nel gioco per il suo giocatore come il cellulare, vestiti, radio, macchina, case, moto per migliorare il proprio stile di vita;
 Fare commenti alle conferenze stampe degli altri giocatori o interagire direttamente con loro;
 Interagire con un propri compagni di squadra nel Forum di Squadra.

Squadre e campionati a piramide 

Attualmente in Italia ci sono 4 serie. Serie A, B(2 gironi), C(4 gironi), D(16 gironi).
Le squadre giocano nelle loro nazioni in un sistema a piramide; al momento non sono previste competizioni internazionali tra club.
Le squadre controllate da un umano hanno un allenatore umano, e, se l'allenatore vuole, può scegliere assistenti. Loro possono effettivamente controllare tutto del team, dai contratti alla tattica ai giocatori usati nelle partite. Il controllo di una squadra è l'unica cosa che si ottiene pagando. Praticamente solo gli utenti che pagano possono allenare una squadra.

Squadre nazionali e Coppa del Mondo 

Ogni paese ha una federazione nazionale (con un utente eletto presidente dalla comunità) e tre squadre nazionali (maggiore, under-21, under-18). Ogni federazione nomina un manager di una squadra come manager di una delle tre nazionali del paese. Ogni stagione c'è un mondiale under18 e under21 con relative qualificazioni, e ogni tre stagioni c'è il mondiale con le nazionali maggiori. Le nazioni che si possono qualificare al mondiale partecipano a una pre-qualificazione, che nel caso delle nazionali maggiori, sono divise in qualificazioni continentali. Europa, America, Asia, Africa e Oceania.

Stagioni 

Ogni stagione dura 16 settimane. Ogni stagione corrisponde a un anno nel gioco e i giocatori compiono gli anni ogni stagione che passa da quando hanno iniziato.

Note

Collegamenti esterni